Свято-Спиридоньевская богадельня — один из благотворительных проектов православной службы помощи «Милосердие». В богадельне осуществляется круглосуточный уход за пожилыми и тяжелобольными людьми.

По состоянию на 2016 год в Свято-Спиридоньевской богадельне живут 19 тяжелобольных подопечных, большинство из которых передвигается только посредством инвалидных кресел. Уход за подопечными осуществляют профессиональные сестры милосердия, окончившие медицинское училище или патронажные курсы. В их обязанности входит: гигиенический уход; наблюдение за состоянием насельников (большинство из них тяжелые больные); измерение артериального давления, температуры, пульса; раздача лекарственных средств; инъекции; перевязки; раздача еды, стирка, уборка и дезинфекция помещений.

Адрес богадельни: г. Москва, набережная Шитова, дом 4, корпус 1.

История 
Свято-Спиридоньевская богадельня создана в 1999 году в Москве. Первоначально богадельня была создана преимущественно для одиноких тяжелобольных пациентов Первой Градской больницы и располагалась в двух четырёхкомнатных квартирах. В 2014 году под нужды богадельни был выделен отдельный дом в районе Черкизово.

Свято-Спиридоньевская богадельня существует за счет субсидии Департамента труда и социальной защиты населения, а также благотворительных пожертвований, в том числе от Друзей милосердия — постоянных благотворителей православной службы помощи «Милосердие».

При Свято-Спиридоньевской богадельне функционирует церковь Спиридона, епископа Тримифунтского.

Состав 
 Директор Свято-Спиридоньевской богадельни — Евгений Юрьевич Шиленков;
 Старшая сестра Ольга Геннадьевна Иорданская
 Духовник — протоирей Иоанн Емельянов;
 Среди сотрудников богадельни 18 сестер милосердия, 10 добровольцев.

Литература 
О. В. Северина, М. Е. Нефёдова «Опыт создания богадельни». М. изд. Лепта книга. 2014 г. ISBN 978-5-91173-391-9.

Ссылки 
 Свято-Спиридоньевская богадельня. Православный портал о благотворительности.
 Свято-Спиридоньевская богадельня. Иерархия литургических церквей.
 Богадельня Св. Спиридона Тримифунского.
 Богадельня — теплое слово и хорошее дело. Вечерняя Москва.
 Свято-Спиридоньевская богадельня. Храм Святого царевича Дмитрия.
 Свято-Спиридоньевская богадельня. Youtube.com
 Накануне своего 15-летнего юбилея Свято-Спиридоньевская богадельня справила новоселье. Православная Москва.

Примечания 

Медицинские учреждения Москвы
Православие в Москве